|-
| 118901 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118902 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118903 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118904 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118905 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118906 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118907 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118908 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118909 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118910 - ||  || 29 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118911 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118912 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118913 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118914 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118915 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118916 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118917 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118918 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118919 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118920 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118921 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118922 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118923 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118924 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118925 - ||  || 6 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118926 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118927 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118928 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118929 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118930 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118931 - ||  || 24 noiembrie 2000 ||  || , 
|-
| 118932 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118933 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 118934 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118935 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118936 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118937 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118938 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118939 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118940 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118941 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118942 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 118943 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118944 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118945 Rikhill ||  || 29 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 118946 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118947 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118948 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118949 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118950 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118951 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118952 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118953 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118954 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118955 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118956 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118957 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118958 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118959 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118960 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118961 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118962 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118963 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118964 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118965 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118966 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118967 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118968 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118969 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118970 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118971 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118972 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118973 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118974 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118975 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118976 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118977 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Haute Provence || Haute Provence
|-
| 118978 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118979 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118980 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118981 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118982 - ||  || 5 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 118983 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118984 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118985 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118986 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118987 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118988 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118989 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118990 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118991 - ||  || 19 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118992 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118993 - ||  || 22 decembrie 2000 || Ondřejov || , 
|-
| 118994 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118995 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118996 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118997 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118998 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118999 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119000 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-